

Парзі — село, Глазовський район, Удмуртія
 Парзі — річка в Удмуртії, ліва притока Сепича

Див. також 
 Малі Парзі
 Нові Парзі
 Парзінське СПТУ № 7
 Удмуртські Парзі
 Татарські Парзі